Freya (godin) - de Noordse godin van de vruchtbaarheid, de liefde en de wellust.

Personen
 Freya (naam)
 Freya Piryns - een Vlaamse politica. 
 Freya Van den Bossche - een Vlaamse politica voor de Socialistische Partij Anders (sp.a).
 Freya North - Brits schrijfster.
 Freya von Moltke - een Duitse schrijfster, juriste en verzetsstrijdster tegen het nationaalsocialisme.

Schepen
 Freya (schip uit 1876) - NQBR, Svaneke, Bornholm
 Freya (schip uit 1886) - OWJJ, Kragenæs

Overige

 Freya (radar) - de naam van een Duits radarsysteem dat aan het eind van de jaren 30 werd ontwikkeld en tijdens de Tweede Wereldoorlog werd ingezet. 
 VfB Freya Memel - een Duitse voetbalclub uit Memel, dat tegenwoordig het Litouwse Klaipėda is.
 Freya (geslacht) - een spinnengeslacht
 Freya (flora) - een spinnengeslacht
 Freya (band) - een Amerikaanse metal/hardcore-band

Zie ook 
 Freia
 Frija